Lolo kan syfta på följande:

 Lolo (vattendrag i Gabon), ett vattendrag i Gabon
 Lolo, Montana, en ort i USA